Влади́мир Никола́евич Семёнов:
 Семёнов, Владимир Николаевич (1850 — после 1917) — русский судебный деятель, сенатор, член Государственного совета.
 Семёнов, Владимир Николаевич (1874—1960) — русский и советский архитектор, действительный член Академии архитектуры СССР.
 Семёнов, Владимир Николаевич (род. 1956) — российский государственный и муниципальный деятель.
 Семёнов, Владимир Николаевич (род. 1950) — председатель Законодательного собрания Республики Карелия (2011—2016).